Déesse, féminin de « Dieu », peut désigner :
 une déesse ou divinité féminine ;
 Déesse, une entreprise suisse de produits cosmétiques ;
 DS, le surnom de la Citroën DS par homophonie de l'acronyme.

Voir aussi